

Definição 

Ação de representar dada informação obtida através de uma abstração.

Características 

A representação está ligada a um bom-senso comum ao analista de sistemas responsável em mostrar fatos tangíveis, que referem-se ao sistema em questão, portanto tendo um escopo mais ou menos delineado. A partir deste conceito, podemos formar um conjunto de modelos, que são os modelos de domínio da aplicação.

A representação, quando bem feita e estruturada, tanto informa ao espectador os principais aspectos de sistema quanto delineia o escopo de suas funcionalidades.

A representação, no RUP é feita maciçamente na fase de Iniciação, onde é executada com muita frequência; e posteriormente na fase de elaboração, que tem seu grau de intensidade um pouco reduzido. Nas outras fases ela é feita  num aspecto mais técnico, detalhando mais as funcionalidades da automação da abstração, aumentando a sua complexidade no mundo computacional.

Ver também
 Rational Unified Process
 Enterprise Unified Process

Ligações externas
 Conceitos de OO (Powerpoint)

Engenharia de software
Gerência de projetos